KCT pode significar: 

 Cacete.
 Aeroporto de Koggala, perto de Galle, no Sri Lanka.
 Kumaraguru College of Technology, em Chennai, na Índia.
 Korps Commandotroepen, uma unidade do Exército Real Holanda.

Desambiguação